Натуральне число 488
 488 рік до нашої ери
 488 рік нашої ери